Министр внутренних дел Соединённых Штатов Америки () — глава Министерства внутренних дел США.

В США должность министра внутренних дел имеет совсем иное значение, чем в большинстве стран. В сущности, это — министр внутренних территорий (земель) США, поскольку в ведении министра внутренних дел находятся вопросы землепользования, геологической разведки местности и национальные парки. Охрана правопорядка относится к ведению министерства внутренней безопасности, которое и является аналогом министерств внутренних дел в других странах, полициям штатов и городов, а также министерства юстиции.

Министры внутренних дел

Ссылки 
 Официальный сайт министерства

внутренние дела
 
Министерство внутренних дел США